Ägyptisches Militär kann sich auf folgende Artikel beziehen:
 Militärwesen im Alten Ägypten
 die modernen Streitkräfte Ägyptens